Жидели — топоним:

Казахстан 
 Жидели — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Жидели — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Жидели — село в Жамбылской области в подчинении городской администрации Тараз.
 Жидели — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Жидели — село в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.
 Жидели — село в подчинении горадминистрации Шымкента Туркестанской области, в 2004 г. включено в состав города.

 Жидели — река в Алматинской области
  — река в Карагандинской области
  — река в Кызылординской области
  — река в Кызылординской области

Россия 
 Жидели — деревня в Советском районе Кировской области.